

Алгона — місто, штат Айова
 Алгона — місто, штат Вашингтон